Hubert Mazur (ur. 10 czerwca 1984) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykówki.

Osiągnięcia

Drużynowe 
 Seniorskie
 Brązowy medal Mistrzostw Polskiego Związku Koszykówki - 2013
 Awans do:
 TBL (2007, 2014)
 I ligi (2009)

 Młodzieżowe
 Mistrz Polski:
 juniorów starszych (2003)
 kadetów (2000)
 Brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów (2002)

Indywidualne 
 Zaliczony do I składu I ligi męskiej (2017)
 Uczestnik meczu gwiazd I ligi męskiej (2010)

Trenerskie 
 Mistrzostwo I ligi męskiej – awans do EBL (2019 – jako asystent)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 

Polscy koszykarze
Polscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze Spójni Stargard
Koszykarze Basketu Kwidzyn
Koszykarze Polonii Przemyśl
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze Astorii Bydgoszcz
Koszykarze GKS Tychy
Urodzeni w 1984